Het WTA-tennistoernooi van Haiderabad (officieel Hyderabad Open) van 2004 vond plaats van 16 tot en met 21 februari 2004 in de Indiase stad Haiderabad. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Tamarine Tanasugarn was het derde reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitgeschakeld door Maria Kirilenko.

De als eerste geplaatste Saori Obata strandde in de eerste ronde.

Het vierde reekshoofd, Nicole Pratt uit Australië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Russin Maria Kirilenko in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Pratt wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toernooi op haar naam te schrijven. Zij won US$ 22.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelhoudsters Jelena Lichovtseva en Iroda Tulyaganova hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Nicole Pratt en Tamarine Tanasugarn, strandde in de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Liezel Huber en Sania Mirza, via een wildcard tot het toernooi toegelaten, won de titel. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste Chinese koppel Li Ting en Sun Tiantian in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Huber had daarnaast al negen eerdere dubbel­speltitels met andere partners; Mirza geen. Mirza was de eerste speelster uit India die ooit een WTA-titel won.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Haiderabad 2004
Haiderabad